Brian Anderson peut désigner :
 Brian Anderson (1972-), lanceur américain de baseball ;
 Brian Anderson (1982-), voltigeur américain de baseball ;
 Brian Anderson (1993-), joueur de champ intérieur américain de baseball ;
 Brian Anderson (1976-), skateboarder professionnel américain ;
 Brian Anderson, arbitre de rugby écossais.